Rusija
 Zeja (grad)
 Zeja (rijeka)